Сезон 1979/80 стал для «Манчестер Юнайтед» 78-м сезоном в Футбольной лиге и пятым сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Команда завершила сезон в качестве вице-чемпиона Англии, лишь два очка уступив «Ливерпулю» в чемпионской гонке. Несмотря на это, главный тренер «Юнайтед» Дейв Секстон не был популярен среди болельщиков, так как предпочитал играть в осторожный, оборонительный футбол.

В этом сезоне в «Юнайтед» перешёл полузащитник Рэй Уилкинс, подписанный за рекордную для клуба сумму в £750 000.

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1979/80 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1979/1980
Манчестер Юнайтед